Кирилл Добровольский:
 Добровольский, Кирилл Антонович — Георгиевский кавалер; поручик.
 Добровольский, Кирилл Романович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; 12 июня 1900.